

Patronyme 

 João Afonso de Albuquerque (?-1354), noble portugais de la cour de Pierre le Cruel ;
 Afonso de Albuquerque (1453-1515), navigateur et explorateur portugais ;
 Joaquim Augusto Mouzinho de Albuquerque (1855-1902), militaire portugais, actif au Mozambique ;
 Chico Albuquerque (1917-2000), photographe brésilien ;
 Marcos Venâncio de Albuquerque dit Ceará (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Filipe Albuquerque (né en 1985), pilote automobile portugais ;
 Al Alburquerque (1986-), lanceur de baseball professionnel dominicain.

Toponyme

Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique ;

Place Afonso de Albuquerque, une place de Lisbonne.

Voir aussi 
 Liste des ducs d'Alburquerque

Homonymie de toponyme